HMS Södermanland kan syfta på:

 – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt 1651
 – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt 1693
 – en galär i svenska flottan sjösatt 1749
 – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1750
 – en jagare i svenska flottan sjösatt 1956
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt 1988

Se även
Södermanland